Zombie Shooter — компьютерная игра, аркада с небольшими элементами ролевой игры, разработанная компанией Sigma Team. Выпущена в конце 2007 года. Англоязычная версия распространяется по shareware-схеме. Русская версия издана на CD компанией 1С летом 2008 года.

Название игры целиком отражает её суть — осуществлять отстрел зомби на протяжении десяти уровней основной кампании, а также в режимах Survive (Выживание) и новом режиме Gun Stand (Тир).

Zombie Shooter создан на движке игры Alien Shooter. По словам разработчиков, они не стали использовать более современный движок игры Alien Shooter 2 потому, что Zombie Shooter изначально создавался под shareware-продажи.

Сюжет 
Сюжета в самой игре нет совсем. Единственная информация о сюжете — официальная страница игры .

На официальном сайте можно узнать, что человечество снова в опасности, так как ученые некой секретной исследовательской базы с чем-то не справились и превратились в монстров. Толпы людей-зомби заполонили пространство базы и вскоре эпидемия может поразить всю планету Земля.

Способности 
В игре присутствуют четыре характеристики героя: Здоровье, Сила, Скорость и Меткость. Эти характеристики можно увеличивать при помощи очков опыта, которые даются за убийство зомби. Наличие характеристик приносит в Zombie Shooter небольшой элемент из ролевых игр.

Здоровье влияет на количество урона, выдерживаемого героем.

Сила влияет на максимальное количество патронов, которые может носить с собой игрок.

Скорость влияет на скорость передвижения героя по уровню.

Меткость влияет на радиус случайного разброса пули при стрельбе (и, соответственно, на урон. Полностью прокачанная меткость увеличит его в 2 раза).

Вооружение 
Всего в игре доступно девять видов оружия. По сравнению с Alien Shooter арсенал изменился незначительно.

 Два пистолета
 Дробовик
 Гранатомёт
 Пулемёт
 Ракетная установка
 Дискомет
 Плазменный пулемёт
 Огнемёт
 Магмовый пулемёт

Каждое оружие может быть улучшено трижды. Каждое последующее улучшение обходится дороже предыдущего. Усовершенствование затрагивает скорострельность, время перезарядки и убойную силу.
Дискомёт является заменой Охладителя из Alien Shooter, а также абсолютно новым оружием.

Gun Stand 
Gun Stand является аналогом режима выживания. По центру небольшой карты стоит стационарная пушка, окруженная стеной. Со всех сторон к центру движутся зомби, причем их количество постоянно увеличивается. Их цель — уничтожить пушку, поэтому они сначала ломают стену. Игроку надо как можно дольше продержаться в данной ситуации, уничтожая зомби. Также через определённое время игрок может устроить взрыв.

Критика 
В рецензии от журнала Dark City отмечалось использование менее совершенного игрового движка по сравнению с предыдущей игрой студии — Alien Shooter 2. Рецензент указывал на то, что создатели вообще отказались от сюжета, использования в игре транспортных средств и урезали ролевую систему. Графика, несмотря на то, что на момент выхода игры была недостаточно новой, в целом была выполнена на удовлетворительном уровне. В целом же, несмотря на то, что игра сама по себе с развлекательной задачей справляется, игре Alien Shooter 2 она сильно уступает.

Продолжение 
Продолжение — Zombie Shooter 2 — было выпущено в 2009 году на движке Alien Shooter 2.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании разработчика
 Информация об игре на сайте 1С
 Официальный форум игры
 
 Фан-сайт игры

Компьютерные игры 2008 года
Аркады
Игры для Windows
Компьютерные игры с зомби
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные Sigma Team